komputer – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego
 „Komputer” – polskie czasopismo
 Komputer – brytyjski zespół muzyczny

Zobacz też